Korsjowate (Corsiaceae) – rodzina roślin jednoliściennych. Bezzieleniowe myko-heterotrofy występujące w runie wilgotnych lasów. Należą tu 3 rodzaje z 30 gatunkami. Jedyny gatunek z rodzaju Arachnitis rośnie w Andach boliwijskich i w Chile oraz na Falklandach, rodzaj Corsia rośnie w północnej Australii i na okolicznych wyspach, rodzaj Corsiopsis znany jest tylko z południowych Chin.

Morfologia 
 Pokrój Byliny o zimujących kłączach lub bulwach. Niewielki, nierozgałęziony pęd zakończony jest pojedynczym kwiatem. Liście łuskowate – jajowate, całobrzegie, z zamkniętymi pochwami. 
 Kwiaty Obupłciowe, tylko w rodzaju Arachnitis zredukowane do jednopłciowych. Okwiat składa się z dwóch okółków po 6 listków. Wszystkie z wyjątkiem jednego listka z okółka zewnętrznego są wąskie, lancetowate lub jajowate. Jeden z listków zewnętrznych jest szerszy, sercowaty lub jajowaty, wzniesiony lub odwinięty. Pręciki w liczbie 6 ustawione są w dwóch okółkach. Słupek z dolną, jednokomorową zalążnią o trójściennych, wystających łożyskach z licznymi zalążkami.
 Owoce Torebki z licznymi, bardzo drobnymi nasionami.

Systematyka 
Rodzina o niejasnej pozycji systematycznej. Dawniej uznawano bezzieleniowe rośliny tej rodziny za blisko spokrewnione z podobnymi trójżeńcowatymi. W odniesieniu do rodzaju Arachnitis potwierdziła to jedna z prac analizujących dane molekularne. Rodzaj Corsia pozostaje siostrzanym dla Campynemataceae. Jeśli potwierdzą się te dane to rodzina w opisanym ujęciu okaże się taksonem polifiletycznym.

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodzaje
 Arachnitis Phil. – takson monotypowy z gatunkiem Arachnitis uniflora Phil.
 Corsia Becc.
 Corsiopsis D. X. Zhang, R. M. K. Saunders & C. M. Hu – takson monotypowy z gatunkiem Corsiopsis chinensis D.X. Zhang, R.M.K. Saunders & C.M. Hu

Przypisy 

Korsjowate